Натуральне число 316
 316 рік до нашої ери
 316 рік нашої ери